

События 

 3 марта — Менск впервые упоминается в летописях в связи с битвой на реке Немиге, где Всеслав Брячиславич потерпел поражение от триумвирата Ярославичей.
 23 мая — смерть императора Константина Дуки. Власть перешла к его сыновьям Михаилу, Константину и Андронику и их матери Евдокии. Победа синклита.
 Получил своё сегодняшнее название город Азов
 Полоцкий князь Всеслав Брячиславич победил в битве на реке Черёхе новгородского наместника Мстислава Изяславича, затем захватил, сжёг и разграбил Новгород.
 Первое летописное упоминание Орши в связи с захватом Всеслава и его сыновей Ярославичами.
 Поход Вильгельма по югу Англии. Возвращение его в Нормандию. Восстания в Нортумбрии, Уэльсе и Кенте.
 Женитьба Малькольма III, короля Шотландии, на Маргарет, сестре Эдгара Ателинга (ок. 1050 — ок. 1110), внука Эдмунда II Бесстрашного, который жил у него при дворе с 1066 года.
 1067—1068 — регентство Евдокии.
 Вестарх и дука Сердики Роман Диоген пытается организовать заговор, но тот раскрыт. Роман сослан в Каппадокию. По совету синклита Евдокия вызвала в столицу Романа. 31 декабря — Брак Романа и Евдокии.
 Подавление русскими восстания в Херсонесе.
 Восстание Кавурда, наместника Кирмана.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1067 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1067 году
 Ростислав Владимирович, князь тмутараканский
 Осульф, эрл Нортумбрии
 Леди Годива
 Копси

См. также

Примечания